Быстрый — ручей на полуострове Камчатка в России, протекает по территории Быстринского района Камчатского края. Длина реки — 15 км.

Начинается между горами Копылье и Баранья, входящими в состав Срединного хребта. Течёт в юго-восточном направлении по поросшей берёзовым лесом местности. Впадает в реку Большую Кимитину слева на расстоянии 87 км от её устья.

По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код водного объекта — 19070000112220000013601.

Примечания 

Притоки Большой Кимитины
Реки Быстринского района